Der Lufthansa Cup German Open 1990 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier am LTTC Rot-Weiß Berlin in Berlin (West). Er war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 12. bis 20. Mai 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
German Open 1990